

Astronomia 
 YZ Ceti – stella della costellazione della Balena

Altro 
 YZ – targa automobilistica di Atene (Grecia)
 YZ – targa automobilistica di Londonderry (Regno Unito)